О́скар Ио́сифович Ко́йфман (род. 21 июня 1944, Саратов) — российский , специалист в области синтеза, изучения физико-химических свойств и практического использования порфиринов, металлопорфиринов, их структурных аналогов и жидкокристаллических соединений, ректор (президент) Ивановского государственного химико-технологического университета.

Доктор химических наук (1983), профессор (1984), действительный член Академии инженерных наук России (председатель Отделения химической технологии), член-корреспондент Российской Академии Наук (2008), академик РАН (2022). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).

Биография 
Родился в 1944 году в семье инженера, начальника дорожно-строительного управления Иосифа Израилевича Койфмана и аптекарши Юдифи Ушеровны (Оскаровны) Колкер, находившихся в годы Великой Отечественной войны в Саратове в эвакуации из Бессарабии. В 1945 году семья возвратилась на родину в Сороки (Молдавия), где будущий химик в 1962 году окончил среднюю школу №2 имени А.С. Пушкина.

После окончания Ивановского химико-технологического института в 1967 году был оставлен при нём в аспирантуру (1968—1970). В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Влияние структуры молекул порфиринов на их комплексообразующую способность в реакциях с солями металлов» под руководством профессора Б.Д. Березина, а в 1983 году — докторскую диссертацию «Синтез и координационные свойства порфиринов и их комплексов» по специальности «Физическая и неорганическая химия».

С 1970 года — младший научный сотрудник института, c 1971 года — старший научный сотрудник, с 1974 года — доцент кафедры органической химии, с 1984 года — профессор той же кафедры. С 1985 года — заведующий кафедрой химической технологии пластических масс и плёночных материалов (в настоящее время — кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений). С 1991 года — проректор по научной работе.

С 1998 года — ректор Ивановского химико-технологического университета. Одновременно с 2000 года — главный научный сотрудник Института химии растворов РАН, с 2001 года — заведующий лабораторией этого института.

Научная работа 
О. И. Койфман является одним из ведущих российских специалистов в области физической химии тетрапиррольных макрогетероциклов: порфиринов, порфиразинов, их структурных аналогов, металлокомплексов и полимеров на их основе, а также мезогенов с активными функциональными группами. Выполненные под его руководством систематические исследования внесли значительный вклад в развитие физической, координационной и синтетической химии этих соединений.

В большом цикле исследований кинетических и термодинамических закономерностей образования порфиринов и их аналогов было установлено влияние на эти процессы природы растворителя, катализатора, других факторов и созданы научные основы направленного синтеза мезо-замещённых порфиринов и тетра(гетероарено)порфиразинов с заданным комплексом физико-химических и прикладных свойств. В цикле физико-химических исследований жидких кристаллов впервые установлено строение супермолекул жидкий кристалл—немезоген и показана возможность обеспечения высокой специфичности и стереохимической однородности супермолекул Н-комплексов, что позволило развить теоретические предпосылки создания на их основе молекулярных рецепторов для распознавания различных субстратов и предложить первое поколение универсальных мезогенных модификаторов термопластичных полимеров, сочетающих свето- и термостабилизирующую эффективность с упрочняющим действием.

Эти работы легли в основу таких новых научных направлений как физическая и органическая химия макрогетероциклов, физическая химия поликонденсационных и полимеризационных порфириноцепных полимеров на основе мультимеризационно активных синтетических порфиринов (включая сетчатые структуры с непрерывным сопряжением по всей макромолекуле), физическая и синтетическая химия растворимых гибридных иммобилизатов природных порфиринов на синтетических полимерах, физическая химия мезоген—немезогенных систем.

Систематические исследования кинетики образования и диссоциации комплексов d-металлов с порфиринами различных структурных групп и термодинамики процесса экстракоординации d-металлопорфиринами экстралигандов различных типов, наряду с впервые полученными данными по термодинамике растворения порфиринов и металлопорфиринов в органических растворителях и кислотной ионизации порфиринов, позволили существенно повысить выходы порфиринов, их аналогов, металлопорфиринов, порфиринполимеров в синтезе соединений с заданными свойствами, осуществить методы их структурной модификации и использовать для целей химического катализа, электрокатализа, фотосенсибилизации.

На основе научных достижений О. И. Койфмана разработаны технологии или организовано опытно-промышленное производство ряда катализаторов, в том числе для катодного восстановления кислорода, позволивших создать образцы высокоэффективных источников тока, термо- и фотостабилизаторов полимерных композиций, активных порфириновых субстратов лекарственных препаратов, материалов для регистрации фазовых трёхмерных голографических изображений с рекордными оптическими параметрами.

Семья 
 Дочь — Юлия Оскаровна Жуковская (род. 1968, Сороки) — заместитель председателя правительства Ивановской области по внешним связям.
 Двоюродный брат — Аркадий Михайлович Колкер — российский химик, заместитель директора ивановского Института химии растворов РАН.

Административные должности 
 Главный редактор журнала «Известия вузов. Химия и химическая технология» (1998)
 член экспертного совета Высшей Аттестационной Комиссии России по химии
 член президиума УМО по химико-технологическому образованию
 член президиума Российского химического общества им. Д. И. Менделеева
 член Головного экспертного совета Министерства образования России (секция «Перспективные материалы»)
 президент некоммерческого партнёрства «Содействие химическому и экологическому образованию»
 председатель двух докторских диссертационных советов
 председатель Отделения химической технологии Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова и подсекции химии полимеров Ивановского отделения Академии естественных наук
 советник губернатора Ивановской области по науке
 президент ассоциации вузов, научной, технической и деловой интеллигенции Ивановской области
 член редакционного совета журнала Вода: химия и экология.

Награды 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2012)
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2003) за разработку методов направленного синтеза циклических тетрапиррольных соединений для технических целей.
 Лауреат премии Президента России в области образования (2005) за создание цикла трудов для образовательных учреждений высшего профессионального образования «Научно-методические основы обучения в области малого наукоёмкого предпринимательства, ресурсосберегающих экологически безопасных технологических систем, промышленной логистики и эколого-экономического анализа химических и металлургических предприятий в условиях перехода России к устойчивому развитию».
 Научно-педагогический вклад О. И. Койфмана отмечен орденом Почёта (2004)
 звание «Почётный химик» (2005)
 знак Министерства образования России «Почётный работник высшей школы Российской Федерации» (1997)
 медаль С. Э. Фриша Оптического общества им. Д. С. Рождественского (2004)
 звание «Почётный профессор Краковской Политехники» (2006)
 звание «Почётный профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева» (2013).
 памятная медаль РАН им. Л. А. Чугаева.

Монографии 
 Койфман О. И., Агеева Т. А. Порфиринполимеры. Под ред. акад. Ю. Б. Монакова. Москва: Издательство физико-математической литературы, 2006.
 Койфман О. И., Мамардашвили Н. Ж., Антипин И. С. Синтетические рецепторы на основе порфиринов и их конъюгатов с каликс[4]аренами. Под ред. акад. А. И. Коновалова. Москва: Наука, 2006.
 Макрогетероциклические соединения : электрохимия, электрокатализ, термохимия / М. И. Базанов, Д. А. Филимонов, А. В. Волков, О. И. Койфман ; под ред. О. И. Койфмана; Ивановский гос. химико-технологический ун-т. - Москва : URSS, cop. 2016. - 315 с. : ил., табл.; 22 см.; ISBN 978-5-9710-3950-1

Труды по истории и организации российской науки 
 Почивалова Е. И., Койфман О. И. Из истории становления высшей школы в Иваново-Вознесенске. Часть 1. Иваново, 2005.
 Почивалова Е. И., Койфман О. И. История становления высшей школы в Иваново-Вознесенске. Иваново, 2010.
 Койфман О. И., Лебедев В. В., Мосичева И. А., Пахомов С. И., Стриханов М. Н., Сырбу С. А., Шарнин В. А. Подготовка научных кадров в вузах Федерального агентства по образованию Российской Федерации: справочник. Москва: Министерство образования и науки РФ, 2007 (3-е издание под названием Подготовка и аттестация научных и научно-педагогических кадров Российской Федерации: справочник, Москва: Экономика, 2009).

Под редакцией О. И. Койфмана 
 Буданов В. В., Максимов А. И. Химическая термодинамика: Учебное пособие для вузов. Москва: Академкнига, 2007.

Ссылки 
 Oskar Iosifovich Koifman
 Койфман Оскар Иосифович

Примечания 

Персоналии:Молдавия
Химики России
Химики СССР
Выпускники Ивановского химико-технологического университета
Ректоры вузов Иванова
Почётные профессора Российского химико-технологического университета
Политики Ивановской области
Преподаватели Ивановского химико-технологического университета